Lerotholi ist der Familienname folgender Personen:

 Lerotholi (Politiker) (1836–1905), Oberhaupt der Basotho 1891–1905
 Gerard Tlali Lerotholi (* 1954), römisch-katholischer Erzbischof von Maseru in Lesotho
 Nkau Lerotholi (* 1990), lesothischer Fußballspieler